Lightning (englisch „Blitz“) steht für:

 Lightning Sportscars, britischer Automobilhersteller
 Lightning GT, Elektro-Sportwagen der Firma Lightning Car Company
 eine Achterbahn des Typs Batman The Ride in Entertainment City, Kuwait
 Lightning (Bootsklasse), eine Segelbootsklasse
 Lightning (Computerspielfigur), die Hauptfigur des 13. Teils der Videospielreihe Final Fantasy
 Lightning LS-218, ein Elektro-Motorrad aus den USA
 Lightning (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell

Flugzeuge:
 Lockheed P-38 Lightning, ein US-amerikanisches Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 English Electric Lightning, ein britischer Abfangjäger der 1960er Jahre
 Lockheed Martin F-35 Lightning II, ein US-Kampfflugzeug der 2010er Jahre

Informatik:
 Lightning (Schnittstelle), proprietäre Schnittstelle (Bus inkl. Strom) von Apple
 Lightning (Software), Projektcodename der Mozilla-Gruppe
 Lightning-Netzwerk, eine Technologie für Microtransaktionen bei Kryptowährungen wie Bitcoin

Personen:
 Crystle Lightning (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Georgina Lightning (* 1964), kanadische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin

Siehe auch:
 HMS Lightning
 Lightner